Miyoshi – città giapponese della prefettura di Aichi
Miyoshi – città giapponese della prefettura di Hiroshima
Miyoshi – città giapponese della prefettura di Saitama
Miyoshi – città giapponese della prefettura di Tokushima